Змагання в парному розряді серед жінок на тенісному турнірі Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1995 проходили з 16 по 29 січня 1995 року на відкритих кортах з твердим покриттям Melbourne Park у Мельбурні (Австралія). Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо виграли титул, у фіналі перемігши пару Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва з рахунком 6–3, 6–7(3–7), 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
1995 в австралійському спорті